Oblast Veliko Trnovo (bugarski  Област Велико Търново) nalazi se u sjevernoj Bugarskoj, na granici s Rumunjskom. U oblasti živi 293.172 stanovnika, dok je prosječna gustoća naseljenosti 63 stan./km² Najveći grad i administrativno središte oblasti je grad Veliko Trnovo sa 73.170 stanovnika.

Oblast Veliko Trnovo sastoji se od 10 općina:

Izvor

Vanjske poveznice
 Službena stranica oblasti

Veliko Trnovo